Пе́рвое сентября́:

 1 сентября — календарная дата.
 1 сентября — иное название международного праздника День знаний.
 «Первое сентября» — название газеты и издательского дома, основанных в 1992 году С. Л. Соловейчиком.